Зеланд () — немецкий топоним и фамилия.

Топонимы 
 Зеланд (Саксония-Анхальт) — городской округ в Германии, в земле Саксония-Анхальт, входит в состав района Зальцланд.

Носители фамилии 
 Вадим Зеланд — автор теории трансерфинга реальности.
 Поль ван Зеланд (1893-1973) — бельгийский юрист, экономист, католический государственный и политический деятель.
 Зеланд-Дубельт, Елена Александровна (Зеланд-Дуббельт, Дуббельдт; 1860—1937) — русская писательница.

См. также 
 Зела
 Зеландия (в переводе с ряда германских языков — «Тюленья страна») — название ряда географических объектов в Европе, США